Auflistung aller UKW-Rundfunksender, die von österreichischem Boden aus ihr Programm ausstrahlen.

Einzelnachweise 

UKWRundfunksender
!UKW